Појам Камелеони се може односити на следеће:

 Камелеони, породица гуштера из реда љускаша (-{Squamata}-)
 Камелеони (), мексичка теленовела

Камелеон:
 Камелеон (сазвежђе), сазвежђе јужне хемисфере
 Камелеон ефекат, несвесно имитирање покрета, речи, акцента, мимике, фацијалне експресије или положаја тела саговорника